Een voornaam, zie Rudolf (naam)
Rudy (film), een film uit 1993
Rudy (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Rudy (Silezië), een dorp in de Poolse woiwodschap Silezië
Rudy, een Portugese voetballer wiens echte naam Carlos Wilson Cachicote Rocha luidt 
Rudy (Supertramp), een nummer van Supertramp